Mercy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne
 Mercy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier
 „Mercy” – singel Duffy
 „Mercy” – singel Shawna Mendesa
 „Mercy” – singel Madame Monsieur
 Mercy – album studyjny Steve’a Jonesa
 Mercy (pol. Szpital Miłosierdzia) – amerykański serial telewizyjny